Xena: Warrior Princess, een Amerikaanse televisieserie
Xena (geslacht), een vliegengeslacht uit de familie van de Halmvliegen
Eris (tijdelijk gebruikte informele naam: Xena), een dwergplaneet in het zonnestelsel